Bad Boys – film z 1995 roku
 Bad Boys II – film z 2003 roku
 Bad Boys – singel Inner Circle z 1987 roku
 Bad Boys – singel Alexandry Burke z 2009 roku
 Bad Boys – singel Zary Larsson z 2013 roku
 Bad Boys (koszykówka) – określenie drużyny Detroit Pistons